Fantasma, o su plural, Fantasmas, puede referirse a:

Literatura 
 Fantasmas (1915), obra de teatro de Manuel Linares Rivas;
 Fantasmas (Phantoms) (1983), novela de Dean Koontz;
 Fantasmas (Ghosts) (1986), novela de Paul Auster;
 Fantasmas (Haunted) (2005), novela de Chuck Palahniuk;
 Fantasmas (Fantasmi) (2008), novela de Tiziano Terzani;
 Fantasma (Phantom) (2006), novela de Terry Goodkind;
Escritor fantasma, escritor profesional a quien se contrata para escribir sin recibir oficialmente los créditos por tales
 Cuento de fantasmas, modalidad literaria del cuento de terror.

Cómic 
 El Fantasma/El Hombre Enmascarado/The Phantom es una serie clásica de historietas de aventuras, creada por Lee Falk en 1936.

Cine y televisión 
 Fantasma (1914), película de Charles M. Seay;
 Fantasma (Phantom) (1922), película de F.W. Murnau;
 Fantasma (The Spirit) (1987), película de Lisandro Alonso;
Fantasma (Phantasm) (1979), película de Don Coscarelli;
 Fantasmas (Haunted) (1995), película de Lewis Gilbert;
 Fantasmas (Fantômes) (2001), película de Jean-Paul Civeyrac;
 Fantasmas (1993), episodio -T7E158- de Star Trek: La nueva generación;
 Fantasma escritor (1992-1995), serie de TV estadounidense;
 Entre fantasmas (2005-2010), serie de TV estadounidense;
 Fantasmas (Haunted) (2002), serie de TV estadounidense;
Personaje fantasma,  personajes que mantuvieron una relación frecuente con otros o tienen alguna influencia en el desarrollo del argumento

Música 
 Fantasma (1997), álbum de Cornelius, músico japonés;
 Fantasmas (1981), álbum de Willie Colón;
 Fantasma #3 (2006-), grupo español de pop indie;

Naturaleza
Gomero fantasma, árbol perennifolio nativo del este de Australia.
Babosa fantasma, especie depredadora de molusco gasterópodo pulmonado sin concha
Cangrejos fantasma, cangrejos del litoral en muchos países
Tarsero fantasma, especie de primate tarsiforme

Leyendas
Fantasma, en el folclore de muchas culturas, supuestos espíritus o almas desencarnadas de seres muertos.
Autoestopista fantasma, leyenda que describe a un autoestopista que desaparece tras alertar sobre un peigro
Astronauta fantasma, astronauta que supuestamente ha viajado al espacio exterior y fallecido en acto de servicio
Barco fantasma, barco tripulado por fantasmas
Nao fantasma, leyenda de Cartagena (Región de Murcia), que cuenta como una nave aparece ante el puerto de esta ciudad

Varios
Isla fantasma, isla que aparece en la cartografía histórica por un período más o menos largo hasta que finalmente se asume que no existe
Miembro fantasma, percepción de sensaciones de que un miembro amputado todavía está conectado al cuerpo
Estación fantasma, término que suele aplicarse a las estaciones de ferrocarril fuera de uso o de servicio
Linaje fantasma, lapso de tiempo en el que un organismo supuestamente existió pero de dicha época no se han encontrado fósiles
Empresa fantasma, compañía que sirve como vehículo para diferentes operaciones empresariales sin tener ella misma activos
Energía fantasma, forma hipotética de energía oscura 
Gol fantasma, anotación dudosa que no ha sido supervisada por el árbrito del partido
Blanco fantasma, color blanco asociado con lo que se imagina el color muy esteriotipada de un fantasma
Pueblo fantasma o Ciudad fantasma, despoblado
Pesca fantasma, capturas producidas por aparejos o artes de pesca perdidos o inatendidos
Redes fantasmas, redes de pesca que han sido perdidas o abandonadas
Detenido fantasma, persona detenida en un centro de detención cuya identidad ha sido escondida
Imagen fantasma, en televisión, es como una doble imagen debido a la existencia de un eco en la propagación de la señal analógica de televisión
Efecto fantasma, error gráfico que se da en las pantallas TFT con un tiempo de respuesta largo

it:Fantasmi (disambigua)